Натуральне число 1995
 1995 рік до нашої ери
 1995 рік нашої ери